Ludia peu désigner :

 Ludia, un développeur de jeux vidéo ;
 Ludia Comm. ex Juss., 1789, un genre de plantes de la famille des Salicaceae ;
 Ludia, un genre de Lépidoptères de la famille des Saturniidae.